La Finlande-Centrale, région de Finlande, est subdivisée en 23 municipalités.

Généralités 
Les 23 municipalités sont regroupées en 6 sous-régions : Äänekoski , Joutsa ,  Jämsä,  Jyväskylä,  Keuruu,  Saarijärvi-Viitasaari.

Äänekoski, Jämsä, Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi et Viitasaari ont le statut de villes.

Toutes les municipalités sont unilingues finnois.

Liste

Anciennes municipalités 
 Äänekoski a absorbé Konginkangas en 1993, et Sumiainen et Suolahti en 2007
 Jämsä a absorbé Kuorevesi en 2001 et Jämsänkoski en 2009 ; une partie de Jämsä provient de l'ancienne municipalité de Längelmäki, située alors dans le Pirkanmaa, fusionnée en 2007 (l'autre partie a intégré Orivesi, dans le Pirkanmaa)
 Jämsänkoski a absorbé Koskenpää en 1969
 Jyväskylä a absorbé Säynätsalo en 1993, et Jyväskylän maalaiskunta et Korpilahti en 2009
 Keuruu a absorbé Pihlajavesi en 1969
 Saarijärvi a absorbé Pylkönmäki en 2009

Voir aussi

Articles connexes 
 Municipalités de Finlande
 Finlande centrale

Liens externes